De Stijl, ook wel de Stijlgroep, een Nederlandse kunstbeweging
 Stijlgroep (architectenbureau), Nederlands architectenbureau